Маравилья (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Маравилья (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.